8527 Katayama – asteroide della fascia principale
 Febbre di Katayama – una delle forme acute della schistosomiasi

Persone 

 Hiroshi Katayama – calciatore giapponese
 Kyōichi Katayama – scrittore giapponese
 Raibu Katayama – snowboarder giapponese
 Takazumi Katayama – motociclista giapponese
 Tetsu Katayama – politico giapponese
 Ukyo Katayama – motociclista giapponese
 Yoshimi Katayama – motociclista giapponese